Aelfgifu är ett kvinnonamn.

Personer med namnet
Ælfgifu av York (900-talet), engelsk drottning
Aelgifu av Northampton (990–1040), hustru till Knut den store och mor till Harald Harfot